

A 
 Abel Henry Smith (1862–1930), Regatul Unit politician
 Abraham Herr Smith (1815–1894), SUA  politician
 Ada Smith (1894–1984), SUA dansatoare vaudeville, cântăreață 
 Adam Smith, Regatul Unit, economist, filozof și politician
 Addison T. Smith (1862–1956), SUA  politician
 Adrian Smith (n. 1957), Regatul Unit  Rock-muzician
 Adrian M. Smith (n. 1970), SUA  politician
 Agnes Smith-Lewis (1843–1926), Regatul Unit teolog 
 Akili Smith (n. 1975), SUA  fotbal -jucător
 Alan Smith (n. 1980), Regatul Unit  fotbalist
 Alan Martin Smith (n. 1962), Regatul Unit  fotbalist
 Alf Smith (1873–1953), Canada jucător de hochei
 Alfred E. Smith (1873–1944), SUA  politician
 Ali Smith (n. 1962), Regatul Unit scriitoare
 Amber Smith (n. 1972), SUA  actriță și model
 Andre Smith (n. 1985), SUA  baschetbal-jucător
 Anna Nicole Smith (1967–2007), SUA  actriță și fotomodel
 Anne Smith (n. 1959), SUA tenis-sportivă
 Anthony D. Smith (n. 1933), Regatul Unit sociolog
 Arnold Smith (1915–1994), Canada diplomat și secretar general la Commonwealth of Nations

B 
 Barry Smith (n. 1952), SUA  antrenor de hochei
 Benjamin Smith (1756–1826), SUA  politician
 Benjamin A. Smith (1916–1991), SUA  politician
 Benjamin Leigh Smith (1828–1913), Regatul Unit  cercetător polar
 Bessie Smith (1894–1937), SUA Blues-cântăreț
 Betty Smith (1896–1972), SUA scriitoare
 Bob Smith (n. 1951), SUA  fotbalist
 Bradley Smith 
 Brandon Mychal Smith (n. 1989), SUA  actor, comic și rapper
 Brendan Smith (n. 1956), Irlandar politician
 Brian Smith (n. 1939), Noua Zeelandă jazz-muzician
 Brian J. Smith (n. 1981), SUA actor
 Brooke Smith (n. 1967), SUA  actriță
 Bruce Smith (n. 1963), SUA  American-fotbal -jucător
 Bruton Smith (n. 1927), SUA  Motorsportmanager și CEO
 Bubba Smith (n. 1945), SUA  actor și fotbal -jucător
 Buster Smith (1904–1991), SUA  jazz-muzician

C 
 C. Aubrey Smith (1863–1948), Regatul Unit actor
 Cal Smith (n. 1932), SUA  Country-muzician
 Caleb Smith (n. 1983), SUA  sportiv
 Caleb Blood Smith (1808–1864), SUA  politician
 Calvin Smith (n. 1961), SUA  atlet
 Cam Smith, Regatul Unit desenator
 Carl Smith (1927–2010), SUA  Country-cântăreț
 Carrie Smith (n. 1941), SUA jazz-- și Blues-cântăreț
 Chad Smith (n. 1961), SUA  baterist
 Charlotte Turner Smith (1749–1806), Regatul Unit scriitoare și traducător
 Chris Smith (n. 1951), Regatul Unit politician și ministru
 Christen Smith (1785–1816), Norvegiar botanist și descoperitor
 Christopher Henry Smith (n. 1953), SUA  politician
 Chuck Smith (n. 1927), SUA  teolog (Cavalry Chapel)
 Clarence Smith (1904–1929), SUA  jazz--pianist
 Clark Ashton Smith (1893–1961), SUA  scriitor și artist
 Claude T. Smith (1932–1987), SUA  compozitor
 Claydes Charles Smith (1948–2006), SUA  ghitarist, vezi Kool & The Gang
 Clifford James Smith, bekannt als Method Man (n. 1971), SUA  rapper 
 Clint Smith (1913–2009), Canada jucător de hochei
 Clyde Smith (1876–1940), SUA  politician
 Connie Smith (n. 1941), SUA Country-cântăreț
 Cordwainer Smith, Pseudonym din Paul Linebarger (1913–1966), scriitor
 Cyrus Rowlett Smith (1899–1990), SUA  om de afaceri și ministru

D 
 Dallas Smith (n. 1941), Canada jucător de hochei
 Daniel Smith (1748–1818), SUA  topograf și politician
 Delazon Smith (1816–1860), SUA  politician
 Dennis Smith, bekannt als Dennis Alcapone (n. 1947), Jamaica muzician
 Denny Smith (n. 1938), SUA  politician
 Dick Smith (n. 1922), SUA  machior
 Dietrich C. Smith (1840–1914), SUA  politician
 Digby Smith (n. 1935), Regatul Unit istoric militar
 Dodie Smith (1896–1990), Regatul Unit scriitoare
 Dorothy Smith (n. 1926), sociolog și feminist
 Doug Smith (n. 1963), Canada jucător de hochei
 Douglas Smith (n. 1985), Canada actor
 Dr. Lonnie Smith (n. 1953), SUA  jazz--organist

E 
 Earl Smith III. (auch J. R. Smith; * 1985), SUA  baschetbal-jucător
 Edgar Albert Smith (1847–1916), Regatul Unit zoolog
 Edmund Kirby Smith (1824–1893), SUA  general 
 Edwin William Smith (1876–1957), Regatul Unit militar-preot, Missionar, Ethnologe, Linguist, istoric și africanist
 Eli Smith (n. 1955), I-le Faroer pictor
 Elliott Smith (1969–2003), SUA  muzician și textier
 Elmo Smith (1909–1968), SUA  politician
 Emmitt Smith (n. 1969), SUA  fotbal -jucător
 Erwin Frink Smith (1854–1927), SUA  naturalist

F 
Fanny Smith 
 Finis Dean Smith (n. 1932), SUA  atlet și fotbal -jucător
 Forrest Smith (1886–1962), SUA  politician
Francis Smith 
Frank Smith 
Frederick Smith

G 
 G. O. Smith (1872–1943), Regatul Unit  fotbalist
 Geoffrey Smith (1881–1916), Regatul Unit  naturalist
George Smith (Begriffsklärung)
 Gerrit Smith (1797–1874), SUA  politician
 Gerrit Smith Miller (1869–1956), SUA  zoolog și botanist
 Gilbert Morgan Smith (1885–1959), SUA  naturalist
 Giles Smith (n. 1962 ), Regatul Unit autor, jurnalist și muzician
 Gomer Griffith Smith (1896–1953), SUA  politician
Gordon Smith
Graeme Smith 
 Grafton Elliot Smith (1871–1937), Australia anatom
 Graham Smith (n. 1958), Canada sportiv
 Green Clay Smith (1826–1895), SUA  politician
 Greg Smith (n. 1989), US-SUAs Wunderkind și politician 
 Gregory Smith (n. 1983), Canada-SUA actor
 Grub Smith, Regatul Unit  moderator TV
 Guinn Smith (1920–2004), SUA  atlet
 Gustavus Woodson Smith (1822–1896), SUA militar și  ministru
 Guy Smith (n. 1974), Regatul Unit pilot auto

H 
 Hamilton Othanel Smith (n. 1931), SUA  biochimist
 Harri Anne Smith (n. 1962), SUA politicianin
Harvey Smith
 Herbert Smith (1879–1951), Regatul Unit  fotbalist
 Herbert Huntington Smith (1851–1919), SUA  naturalist
 Herman Smith-Johannsen (1875–1987), Canada schior
 Hezekiah Bradley Smith (1816–1887), SUA  politician
 Hiram Y. Smith (1843–1894), SUA  politician
 Hobart Muir Smith (n. 1912), SUA  zoolog
 Holland M. Smith (1882–1967), SUA  general
 Horace B. Smith (1826–1888), SUA  politician
 Hugh McCormick Smith (1865–1941), SUA  zoolog
 Hulett C. Smith (n. 1918), SUA  politician
 Hunter Smith (n. 1977), SUA  american-fotbal -jucător

I 
 Ian Smith (1919–2007), Rhodezia politician
 Ian Michael Smith (n. 1987), SUA  actor
 Israel Smith (1759–1810), SUA  politician, jurist și guvernator

J 
 J. Smith-Cameron (Jeanie Smith; * 1955), SUA  actriță
 J. Gregory Smith (1818–1891), SUA  politician și din 1863 până în 1865 guvernator  al statului  Vermont
 Jabbo Smith (1908–1991), SUA  trompetist
 Jack Smith (1932–1989), SUA  regizor
 Jaclyn Smith (n. 1945), SUA  actriță
 Jacob Smith (n. 1990), SUA  actor și muzician
 Jacqui Smith (n. 1962), Regatul Unit ministru
 Jaden Smith (n. 1998), SUA  actor
 Jay R. Smith (1915–2002), SUA  actor
 Jedediah Smith (1798–1831), SUA  trapper, Scout și comrciant de blănuri
 Jedediah K. Smith (1770–1828), SUA  politician
 Jeff Smith (n. 1960), SUA  desenator
 Jeremiah Smith (1759–1842), SUA  politician
 Jerry Smith (1943–1986), SUA  fotbal -jucător
 Jessie Willcox Smith (1863–1935), SUA scriitoare
 Jimmy Smith (n. 1928), SUA  jazz--muzician
 Jocelyn B. Smith (n. 1960), SUA jazz--muzicianin
 Joe L. Smith (1880–1962), SUA  politician
 Johann Smith (n. 1987), SUA  fotbalist
 Johannes Jacobus Smith (1867–1947), botanist
 Johnny Smith (n. 1922), SUA  jazz-muzician
 Johnny Hammond Smith (n. 1933), SUA  jazz-muzician
 Josh Smith (n. 1985), SUA  baschetbal-jucător
 Josiah Smith (1738–1803), SUA  politician
 Joyce Smith (n. 1937), Regatul Unit atletă
 Juan Smith (n. 1981), Africa de Sud Rugby-jucător

K 
 Katie Smith (n. 1974), SUA baschetbal-sportivă
 Kavan Smith (n. 1970), Canada actor
 Keely Smith (n. 1928), SUA jazz-- și Pop-cântăreț
 Keith Smith (1890–1955), Australia pilot
 Kelly Smith (n. 1978), Regatul Unit fotbalist
 Kerr Smith (n. 1972), SUA  actor
 Kevin Smith 
 Khano Smith (n. 1982), Bermuda fotbalist
 Kiki Smith (n. 1954), SUA artist
 Kurtwood Smith (n. 1943), SUA  actor și sincronizator

L 
 L. J. Smith (John Smith III; * 1980), SUA  fotbal -jucător
 L. Neil Smith (n. 1946), SUA  Science-Fiction-autor
 Lamar S. Smith (n. 1947), SUA  politician
 Lance L. Smith, SUA  general
 Lane Smith (1936–2005), SUA  actor
 Larkin I. Smith (1944–1989), SUA  politician
 Lauren Lee Smith (n. 1980), Canada  actriță
 Lawrence Smith 
 Leanne Smith (n. 1987), SUA schioare
 Lee Roy Smith (n. 1958), SUA  Ringer
 Lenore Smith (n. 1958), Australia  actriță
 Leonard Smith (1894–1947), SUA fotograf
 Leslie Smith (fotbalist) (1918–1995), Regatul Unit fotbal - jucător
 Lewis Smith (n. 1956), SUA  actor
 Linda Somers Smith (n. 1961), SUA atletă
 Lonnie Liston Smith (n. 1940), SUA  pianist  de jazz
 Lyman Bradford Smith (1904–1997), SUA  botanist

M 
 Madeleine Smith (1836–unsicher), Regatul Unit acuzat de crimă
 Madolyn Smith Osborne (n. 1957), SUA  actriță
 Maggie Smith (n. 1934), Regatul Unit  actriță
 Malcolm Arthur Smith (1875–1958), Regatul Unit zoolog
 Mamie Smith (1883–1946), SUA Vaudeville-cântăreață, Tänzerin, pianistin și  actriță
 Mandy Smith (n. 1969), Regatul Units model și cântăreață
 Margaret Chase Smith (1897–1995), SUA politicianin
 Margaret Smith Court (n. 1942), Australia tenis-sportivă
 Marcus A. Smith (1851–1924), SUA  politician
 Margo Smith (n. 1942), SUA Country-muzicianin
 Marie Smith Jones (1918–2008), ultimul reprezentant al Eyak-Nation
 Martin Smith (1946–1997), Regatul Unit  baterist
 Martin Cruz Smith (n. 1942), SUA  scriitor
 Marvin Smitty Smith (n. 1961), SUA  (jazz--) baterist
 Maurice Smith (n. 1980), Jamaica atlet
 Melancton Smith (1744–1798), SUA  Offizier, afacerist și politician
 Melanie Smith (n. 1962), SUA  actriță
 Melvin Smith (n. 1936), SUA  R&B-cântăreț, Songwriter și ghitarist
 Michele Smith, SUA  actriță și model
 Michelle Smith de Bruin (n. 1969), Irlanda înotătoare, campioană olimpică

N 
Nathan Smith 
:Neal Smith 
:Neil Smith 
 Nels H. Smith (1884–1976), SUA  politician
 Noel Mason Smith (1895–1955), SUA  regizor
 Norman Smith 
 Normie Smith (1908–1988), Canada jucător de hochei

O 
Oberlin Smith (1840–1926), SUA  om de afaceri și descoperitor
O’Brien Smith (~1756–1811), SUA  politician
Oliver H. Smith (1794–1859), SUA  politician
Orin C. Smith (n. 1942), SUA  manager
Orlando Smith (n. 1944), prim-ministru der Retatul Unit I-le Virgine

P 
 Pamela Colman Smith (1878–1951), Regatul Unit artist
 Patti Smith (n. 1946), SUA Rockmuzician
 Paul Smith 
 Pennie Smith, Regatul Unit fotograf
 Pete Smith (n. 1960), Regatul Unit scriitor
 Pete Smith (actor), Noua Zeelandă actor
 Philip W. Smith (1921–1986), SUA  zoolog
 Phillip Smith (1905–1987), SUA  inginer (Smith-Diagramm)
 Phylis Smith (n. 1965), Regatul Unit atletă
 Preston Smith (1912–2003), SUA  politician
 Putter Smith (n. 1941), SUA  jazz-bassist

R 
 Ralph Tyler Smith (1915–1972), SUA  politician
 Rashad Smith (n. 1972), SUA  Hiphop-producător
 Raymond Smith Dugan (1878–1940), SUA  astronom
 Rex Smith (n. 1955), SUA  actor și cântăreț
 Riley Smith (n. 1978), SUA  actor
 Roger Smith (1925–2007), SUA  manager (general Motors)
 Ronetta Smith (n. 1980), Jamaica atletă
 Ronnie Ray Smith (n. 1949), SUA  atlet
 Rosa Smith Eigenmann (1858–1947), SUA zoolog
 Rusty Smith (n. 1979), SUA  Shorttrack-atlet
 Rutger Smith (n. 1981), Olanda atlet
 Ruth Smith (1913–1958), I-le Faroe pictor și Grafikerin
 Ryan Smith (n. 1986), Regatul Unit  fotbalist

S 
 Sammi Smith (1943–2005), SUA cântăreață
 Shawnee Smith (n. 1970), SUA  actriță
 Sidney Smith 
 Sinjin Smith (n. 1957), SUA  Volleyball-jucător
 Six Cylinder Smith (19. și 20. Jahrhundert), SUA  Bluesharp-jucător
 Soapy Smith (1860–1898), SUA  Geschäftsmann
 Stan Smith (n. 1946), SUA  tenis-jucător
 Stephen Smith 
 Steve Smith 
 Stevie Smith (1902–1971), Regatul Unit scriitoare
 Sydney Smith

T 
 T. V. Smith (n. 1956), Regatul Unit  muzician
 Tara Smith (n. 1961), SUA filozof
 Taran Noah Smith (n. 1984), SUA  actor
 Tasha Smith (n. 1971), SUA  actriță
 Tero Smith (1977–2008), SUA  rapper și muzician
 Theobald Smith (1859–1934), SUA  patolog
 Thomas Smith (1745–1809), SUA  jurist și politician
 Thomas James Smith (unsicher 1830–1870), SUA  Marshall
 Thorne Smith (1892–1934), SUA  scriitor
 Tilly Smith (n. 1994), Regatul Unit Lebensretterin
 Tom Smith (n. 1971), Regatul Unit Rugby-jucător
 Tom Rob Smith (n. 1979), Regatul Unit scriitor
 Tommie Smith (n. 1944), SUA  atlet
 Tommy Smith 
 Tony Smith (1912–1980), SUA  sculptor
 Travis Smith (n. 1985), SUA  baterist
 Trecia Smith (n. 1975), Jamaica atletă
 Truman Smith (1791–1884), SUA  politician

U 
 Ursula Smith (um 1940), Regatul Unit, sportivă badminton

V 
 Vernon L. Smith (n. 1927), SUA  economist
 Vincent Arthur Smith (1848–1920), Regatul Unit istoric și indolog
 Virginia Smith (1911–2006), SUA  politicianin

W 
 W. Eugene Smith (1918–1978), SUA  fotograf
 W. Leo Smith, SUA  zoolog
 Waldo E. Smith (1900–1994), SUA  geolog
 Walter Smith (n. 1948), Regatul Unit fotbalist și trainer
 Walter Bedell Smith (1895–1961), SUA  șef de stat șidirector CIA
 Walter I. Smith (1862–1922), SUA  politician (Iowa)
 Warren Allen Smith (n. 1921), SUA  autor
 Warren Smith (1932–1980), SUA  muzician
 Warren Smith (baterist) (n. 1934), SUA  baterist  și Vibraphonist
 Warwick Smith (n. 1971), Regatul Unit Curler
 Whitney Smith (1940–2016), SUA  Vexillologe
 Wilbur A. Smith (n. 1933), Regatul Unit scriitor
 Will Smith (n. 1968), SUA  actor și rapper
 Willis Smith (1887–1953), SUA  politician (North Carolina)
 Willoughby Smith (1828–1891), Regatul Unit  inginer
 Wint Smith (1892–1976), SUA  politician (Kansas)
 Worthington Curtis Smith (1823–1894), SUA  politician (Vermont)
 Wyatt Smith (n. 1977), SUA  jucător de hochei

Y 
 Yeardley Smith (n. 1964), SUA  actriță și sincronizatoare

Z 
 Zadie Smith (n. 1975), Regatul Unit scriitoare